Виктор Алексеевич Петров (1941—2022) — советский и российский учёный и педагог  в области математики, организатор науки и образования, кандидат физико-математических наук (1968), профессор (1989). Ректор (1992—2007)
и президент (2007—2017) Смоленского государственного университета. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2000).

Биография 
Родился 9 мая 1941 года в деревне Карпово Тёмкинского района, Смоленской области.

В 1959 году после окончания Тёмкинской районной средней школы с золотой медалью
поступил на физико-математический факультет Смоленского государственного педагогического института. 

В 1964 году по окончании института поступил в аспирантуру Смоленского государственного педагогического института, где обучался под руководством профессора М. Б. Балка. В 1968 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидат физико-математических наук по теме: «Граничные свойства полианалитических функций». C 1968 года на научно-исследовательской работе в Смоленском государственном педагогическом институте в качестве преподавателя и доцента. В 1971 году был назначен деканом физико-математического факультета, одновременно с 1978 года являлся секретарём партийного комитета института. В 1982 году был назначен проректором Смоленского государственного педагогического института по учебной работе. В 1973 году В. А. Петрову было присвоено учёное звание доцент, а в 1989 году — профессор. 

С 1992 по 2007 год являлся  ректором Смоленского государственного университета, а с 2007 по 2017 год был избран  президентом этого университета. С 2017 по 2020 год являлся учёным секретарём Учёного совета Смоленского государственного университета. По инициативе Петрова институт педагогического профиля был преобразован в университет, при его участии был создан диссертационный совет, были открыты новые направления в подготовке высококвалифицированных кадров. Петров был автором более ста научных работ в области методики преподавания математики в средней и высшей школе. 

Скончался 8 апреля 2022 года в Смоленске, похоронен на кладбище недалеко от деревни Рай Смоленского района.

Библиография 
Уравнения и системы уравнений: (Как решать уравнения) / Смол. гос. пед. ин-т им. К. Маркса. Смол. обл. отд-ние Пед. о-ва РСФСР. Смол. обл. ин-т усовершенствования учителей. — Смоленск:  1972. — 70 с.
Задачник-практикум по теории аналитических функций : [Для студентов-заочников пед. ин-тов] / М.Б. Балк, В.А. Петров, А.А. Полухин ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. — Москва : Просвещение, 1976. — 135 с.
Элементы функционального анализа в задачах: Задачник-практикум для студентов-заочников 4 курса физ.-мат. фак. пед. ин-тов / В.А. Петров, Н.Я. Виленкин, М.И. Граев. — Москва : Просвещение, 1978. — 128 с. 
Математические задачи из сельскохозяйственной практики : Пособие для учителей / В. А. Петров. — Ташкент : Укитувчи, 1984. — 66 с.
Преподавание математики в сельской школе: книга для учителя / В. А. Петров. — Москва : Просвещение, 1986. — 127 с.
Математический анализ в производственных задачах : Учеб. пособие для заоч. отд-ний физ.-мат. фак. пединститутов / В. А. Петров; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. — Москва : Просвещение, 1990. — 61 с.
Метрические пространства : Учеб. пособие по курсу "Мат. анализ" / М. Б. Балк, В. А. Петров, А. М. Балк. — Смоленск : Изд-во Смол. гос. пед. ин-та, 1996. — 160 с. — ISBN 5-88018-044-1
Прикладные задачи на уроках математики : Кн. для учителей математики и студентов мат. фак. педвузов / В.А. Петров. — Смоленск, 2001. — 268 с. — ISBN 5-88018-248-7
Зубоскалинки / Виктор Петров. — Смоленск : СГПУ, 2004. — 255 с. — ISBN 5-88018-353-X
ЕГЭ по математике: советы учителям и учащимся / В. А. Петров; Смоленский гос. ун-т и др. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2008. — 72 с. — ISBN 978-5-88018-438-5
Математика. 5-11 классы: прикладные задачи / В. А. Петров. - Москва : Дрофа, 2010. — 252 с. — ISBN 978-5-358-05477-6

Награды 
Орден Дружбы народов (1981)
Орден Почёта (1996)
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2000).

Примечания

Литература 
 СмолГУ-90 : материалы к истории Смоленского государственного университета / Федеральное агентство по образованию, Смоленский гос. ун-т; [авт.-сост.: М. И. Рабинович и др.]. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2008. — 303 с. — ISBN 978-5-88018-459-0
 Смоленская область : Энциклопедия / Редкол.: В.Ф. Антощенков и др. — Смоленск : СГПУ, А-Я. Т. 2. — 2003. — 623 с. — ISBN 5-88018-315-7

Выпускники Смоленского государственного университета
Преподаватели Смоленского государственного университета
Ректоры Смоленского государственного университета